Панютине — смт, Харківська область, Лозівська міська рада
 Панютине — колишнє село Оріхівського району Запорізької області